Бокша — деревня в городском округе Серебряные Пруды Московской области России.

Расположена в 15 км от районного центра и 8 км от центра сельского округа на высоком левом берегу реки Осётр.

Население

Происхождение и варианты названия 
Существует несколько версий происхождения названия Бокша:
 от слова «бок» (косой берег), то есть деревня, лежащая на косогоре, берегу;
 от кургана, оставшегося от кочевников, который носил название Бокша;
 от неканонического личного имени Бок.
Кроме сохранившегося до наших дней названия Бокша, деревня в разное время называлась: Радина, Радино, Радинская, Родино. Как правило, второе название употреблялось наравне с основным.

История 
Время основания деревни неизвестно. Первое известное упоминание — в писцовой книге 1587-89 гг. На тот момент Радино было деревней и входило в стан Растовец Тульского уезда. Деревня неоднократно меняла хозяев.

В первой половине XIX века сельцо Бокша, располагавшееся при большой дороге Венёв-Зарайск, принадлежало девице Клеопатре Дмитриевне Яньковой (1800—1848), дочери Дмитрия Александровича Янькова (1761—1816) и известной мемуаристки и бытописательницы XIX века Елизаветы Петровны Яньковой (урожд. Римской-Корсаковой, 1768—1861). Последняя является внучкой знаменитого российского историка и сподвижника Петра I Василия Никитича Татищева.

Во второй половине XIX века сельцо Бокша входило в состав Толстовской волости Венёвского уезда Тульской губернии и относилось к приходу Успенской церкви соседнего села Толстые в 1,5 верстах. Школы в деревне не было — дети посещали школу в с. Толстые. В Бокше работало 2 мельницы, была универсальная лавка Алексея Григорьевича Маркова.

В настоящее время Бокша территориально входит в состав Московской селекционной станции.

Административно-территориальная принадлежность 
 до 1708 — Венёвский уезд
 1708—1719 — Московская губерния
 1719—1727 — Тульская провинция Московской губернии
 1727—1777 — Венёвский уезд Тульской провинции Московской губернии
 1777—1796 — Венёвский уезд Тульского наместничества
 1796—1924 — Венёвский уезд Тульской губернии
 1924—1929 — Серебряно-Прудский район Тульской губернии
 1929 — Серебряно-Прудский район Тульской губернии Центрально-Промышленной области
 1929—1937 — Серебряно-Прудский район Тульского округа Московской области
 1937—1942 — Серебряно-Прудский район Тульской области
 1942—1963 — Серебряно-Прудский район Московской области
 1963—1965 — Ступинский район Московской области
 с 1965 — Серебряно-Прудский район Московской области

1994—2004 гг. — деревня Глубоковского сельского округа Серебряно-Прудского района.

2004—2006 гг. — деревня Узуновского сельского округа Серебряно-Прудского района.

2006—2015 гг. — деревня сельского поселения Узуновское Серебряно-Прудского района.

2015 г. — н. в. — деревня городского округа Серебряные Пруды Московской области.

Динамика численности населения 
 1589 — 8 дворов
 1816 — 26 дворов; 215 душ
 1858 — 14 дворов; 268 чел.
 1916 — 43 двора; 323 чел.
 1926 — 67 крестьянских хозяйств; 296 чел.
 1974 — 22 двора; 55 чел.
 2000 — 3 хозяйства; 4 чел.

Известные жители 
 Феоктиста Сергеевна Абрикосова (1907—1983) — библиотечный работник. Заслуженный работник культуры РСФСР. В 1947—1969 гг. — заместитель директора Государственной библиотеки имени В. И. Ленина по библиотечной части.

Примечания

Литература 
 Край Серебряно-Прудский / А. И. Волков. — М.: Энцикл. сел и деревень, 2003. ISBN 5-89673-024-1
 Города и селения Тульской губернии в 1857 году. — СПб, 1858
 Историческое обозрение Тульской губернии. — М., 1850.
 Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. Л., 1989

Сельское поселение Узуновское